Роберт Уэллс: 
 Уэллс, Роберт (ум. 1470) — единственный сын и наследник Ричарда Уэллса, 7-го барона Уэллса.
 Уэллс, Роберт (род. 1961) — британский боксёр.
 Уэллс, Роберт (род. 1962) — шведский пианист и композитор.